Дмитрий Семикин:
 Семикин, Дмитрий Викторович (род. 1971) — российский географ, доцент.
 Семикин, Дмитрий Яковлевич (род. 1988) — российский игрок в мини-футбол.